Улица Мерянка — улица на севере Москвы в районе Северный Северо-Восточного административного округа от Дмитровского шоссе.

Происхождение названия 
Ранее безымянный проезд получил название улица Мерянка в октябре 2016 года. Название связано с одноимённой рекой, дающей начало Долгим прудам и впадающей в Клязьминское водохранилище.

Описание 
Улица начинается от Дмитровского шоссе, проходит на запад вдоль поймы реки Мерянки, поворачивает на юг и выходит на улицу Академика Алиханова
Проходит по территории 9-го микрорайона района Северный.

Здания и сооружения
Собственной нумерации зданий и сооружений улица не имеет. Все домовладения числятся по Дмитровскому шоссе.

Примечания

Ссылки 
 Пятнадцать московских улиц получат новые названия. // ТАСС, 24 августа 2016
 Правительство Москвы. Постановление. 25 октября 2016 г. N 687-ПП.

Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году